Радник:

 Те саме, що порадник.
 Назва деяких службових посад, а також осіб, що обіймають ці посади; державний радник.
 У дореволюційній Росії — складова частина в назві цивільних чинів різних класів за табелем рангів, а також назва осіб, які мали ці чини.

Класні чини
 Державний радник юстиції України — вищий класний чин в органах прокуратури України;
 Державний радник юстиції 1 класу — класний чин в органах прокуратури України та деяких держав колишнього СРСР. Класний чин прокуратури СРСР;
 Державний радник юстиції 2 класу — класний чин в органах прокуратури України та деяких держав колишнього СРСР. Класний чин прокуратури СРСР;
 Державний радник юстиції 3 класу — класний чин в органах прокуратури України та деяких держав колишнього СРСР. Класний чин прокуратури СРСР;
 Старший радник юстиції — класний чин в органах прокуратури України та деяких держав колишнього СРСР. Класний чин прокуратури СРСР;
 Радник юстиції — класний чин в органах прокуратури України та деяких держав колишнього СРСР. Класний чин прокуратури СРСР;
 Молодший радник юстиції — класний чин в органах прокуратури України та деяких держав колишнього СРСР. Класний чин прокуратури СРСР.

Історичні службові посади
 Магнат — у середньовічній шляхетській республіці Речі Посполитій магнатами називалися духовні і світські сенатори або державні радники (радні пани) і знатне шляхетство.

Цивільні чини в царській Росії
 Дійсний статський радник — цивільний чин четвертого класу в табелі про ранги у Російській імперії, надавав привілей спадкового дворянства. 
 Дійсний таємний радник — цивільний чин II класу в Табелі про ранги. Відповідав чинам генерал-аншефа (або пізніше генерала від інфантерії, генерала від кавалерії, генерала від артилерії та інженер-генерала) і адмірала.
 Дійсний таємний радник 1-го класу — цивільний чин I класу в Табелі про ранги з кінця XVIII ст., що давався особам, які через своє службове положення не могли іменуватися канцлерами. Відповідав чинам канцлера, генерал-фельдмаршала і генерал-адмірала.
 Колезький радник — в Російській імперії цивільний класний чин VI класу в Табелі про ранги, відповідав армійському чину полковника.
 Надвірний радник — в Російській імперії цивільний класний чин до 1745 року VIII класу, пізніше — до VII класу в Табелі про ранги, відповідав армійському чину підполковника, військового старшини у козаків та військово-морському чину капітана II рангу.
 Статський радник — в Російській імперії цивільний класний чин V класу в Табелі про ранги, відповідав армійському чину бригадира.
 Таємний радник — в Російської імперії цивільний чин III класу в Табелі про ранги, відповідав чинам генерал-лейтенанта і віце-адмірала.
 Титулярний радник — в Російської імперії цивільний чин IX класу в Табелі про ранги, відповідав чинам капітана (з 1884 — штабс-капітан).

Цивільні чини в імператорській Японії
 Ґідзьо (посада) — одна з трьох посад в центральному уряді Японії на початку реставрації Мейдзі. В західній історіографії перекладається як «старший радник».
 Дайнаґон — найстарший Імператорський радник в Японії.
 Кампаку — титул і посада найвищого радника дорослого Імператора у стародавній і середньовічній Японії. 
 Санґі — Імператорський радник у Японії. Посада у Великій державній раді, імператорському уряді до-модерної Японії.
 Санйо (посада) — одна з трьох посад в центральному уряді Японії на початку реставрації Мейдзі. В західній історіографії перекладається як «молодший радник».
 Середній державний радник Японії — посада і титул в Японії 7 — 19 століття. Чиновник 3-го молодшого рангу. Молодше старшого державного радника і старше молодшого державного радника.

Посади в Україні 
В Класифікаторі професій фігурують під номерами 2429 та 2490.

Функції 
Визначені Указом Президента України 870/2014 від 12.11.2014 "Про радника Президента України".

Див. також 
 Порадник
 Статський радник (значення)

Посилання 
 Радник  // 

Посади
!